Ноак () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ноак, Ангелика (род. 1952) — немецкая гребчиха, тренер.
 Ноак, Гюнтер (1912—1991) — немецкий фигурист.
 Ноак, Инес (ур. Дирс; род. 1963) — немецкая пловчиха.
 Ноак, Уте (род. 1961) — восточногерманская лыжница. См. также 
 НОАК (Народно-освободительная армия Китая) — официальное название вооружённых сил КНР.